Шорндорф (Баварія) () — громада в Німеччині, розташована в землі Баварія. 
 Шорндорф () — місто в Німеччині, знаходиться в землі Баден-Вюртемберг.